Чемпіонат Азербайджану 2000–2001 — 10-й сезон Чемпіонату Азербайджану з футболу. Чемпіоном вдруге поспіль став Шамкір.

Клуби

Турнірна таблиця 

|}
Примітки:
1. Клуб Віляш (Масалли) знявся з чемпіонату після закінчення сезону через фінансові причини.
2. Після закінчення сезону клуб Динамо-Бакили (Баку) змінив назву на Динамо (Баку).
3. Після закінчення сезону клуб Карабах змінив назву на Карабах-Азерсун.
4. Клуб Шахдаг знявся з чемпіонату в зимову перерву, у матчах другого кола клубу було зараховано технічні поразки. Після закінчення сезону клуб Шахдаг змінив назву на Шахдаг-Самур. 
5. Клуб Шафа взяв участь у Кубка УЄФА 2001—2002 як переможець Кубку Азербайджану 2000—2001.

Позначення:

Результати

Золотий матч

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Азербайджану з футболу на rsssf 

2000—2001
Азербайджан
Азербайджан
2000 в азербайджанському спорті
2001 в азербайджанському спорті